Molekulska formula -{C15H10O8}- se može odnositi na:

 Gosipetin
 Miricetin
 Kvircetagetin